Сахново — название населённых пунктов в России:

 Сахново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Сахново — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Сахново — деревня в Псковском районе Псковской области.